Fratti peut faire référence à:

Patronymie
 Antonio Fratti (1845-1897) était un patriote, homme politique, avocat et publiciste italien.
 Mario Fratti (1927- ) est un dramaturge italien.